Nantesi – abitanti di Nantes
Nantesi – abitanti di Nanto